

Geografia
 Pierron – villaggio degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato dell'Illinois

Persone
 Alexis Pierron (1814-1878) – ellenista francese
 Véronique Pierron (1989) – pattinatrice di short track francese